John Shea ist der Name folgender Personen:

* John Shea (Schauspieler) (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 John Shea (Paläoanthropologe) (* 1960), US-amerikanischer Paläoanthropologe, Professor